Nicea, ciutat de Bitínia (a l'actual Turquia)
 Imperi de Nicea, imperi amb capital a Nicea
 Nicea o Nices, ciutat de Tràcia anomenada també on fou derrotat Valent el 378 (actual Turquia)
 Nicea de l'Hidaspes, ciutat de l'Imperi macedònic d'Alexandre a la vora del riu Hidaspes al Panjab (actual Índia)
 Nicea de Lòcrida, fortalesa dels locris epicnemidis, propera a la costa i al pas de les Termòpiles (actual Grècia)
 Nicea (filla d'Antípater), (s. IV aC) reina de Tràcia 
 Nicea de Corint, dona d'Alexandre de Corint
 Nicea (mitologia), una nàiade filla de Cíbele